Рулло () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рулло, Джейсон (род. 1972) — американский барабанщик, участник прогрессив-метал группы Symphony X.
 Рулло, Джерри (1922—2016) — американский профессиональный баскетболист.
 Рулло, Эрминио (род. 1984) — итальянский футболист, защитник.